Чемпионат мира по снукеру 1996 (, также известен как 1996 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 20 апреля по 6 мая 1996 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 1 200 000.
 Победитель: £ 200 000
 Финалист: £ 120 000
 Полуфиналисты: £ 60 000
 Четвертьфиналисты: £ 30 000
 1/8 финала: £ 16 000
 1/16 финала: £ 9 000
 Приз за высший телевизионный брейк: £ 17 000
 Приз за максимальный брейк: £ 147 000

Высший брейк 

 Питер Эбдон и Тони Драго — 144

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 144, 138, 137, 123, 109, 100, 100 Питер Эбдон
 144, 115 Тони Драго
 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 100 Ронни О'Салливан
 137, 130, 104, 101 Джон Хиггинс
 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104 Стивен Хендри
 129 Джейсон Фергюсон
 125 Алан Макманус
 123, 120, 101 Дэйв Харольд
 116, 105, 104, 103 Стив Дэвис
 115 Энтони Хэмилтон
 110 Даррен Морган
 109 Кен Доэрти
 103 Юэн Хендерсон
 100 Джимми Уайт

Ссылки 
 Snooker.org 

Чемпионат мира по снукеру
1996 год в снукере